Schreurs peut faire référence à :
 André Schreurs (1927-2010), homme politique belge, militant wallon, fils de Fernand
 Eric Schreurs (1958-2020), auteur de bande dessinée néerlandais,
 Fernand Schreurs (1900-1970), homme politique belge, militant wallon,
 Accord Schreurs-Couvreur, résultat d'une négociation entre autonomistes flamands et wallons en 1952 en Belgique,
 Hamish Schreurs (1994-), coureur cycliste néo-zélandais,
 Leander Schreurs (1985-), coureur cycliste néerlandais.

Homonymie de patronyme